

Persone
Angelo Boselli – calciatore italiano
Antonio Boselli – pittore italiano
Carlo Boselli – docente, traduttore e ispanista italiano
Dino Boselli – ex giocatore di basket italiano
Élisabeth Boselli – aviatrice e militare francese
Enrico Boselli – politico italiano
Felice Boselli – pittore italiano
Franco Boselli – ex cestista italiano
Giacomo Boselli – ceramista italiano
Giovanni Boselli Sforza – fumettista italiano
Giuseppe Boselli – militare e imprenditore italiano
Juan Boselli – calciatore uruguaiano
Juan Manuel Boselli – calciatore uruguaiano
Liliana Boselli, nota con lo pseudonimo di Valentina Gautier – cantautrice italiana
Mauro Boselli – autore di fumetti italiano
Mauro Boselli – calciatore argentino
Milvia Boselli – politica italiana
Miky Boselli – conduttore radiofonico, disc jockey e attore italiano
Nicola Boselli – ex calciatore italiano
Orfeo Boselli – scultore italiano
Paolo Boselli – docente e politico italiano
Pietro Boselli – modello italiano
Rodolfo Boselli – militare italiano
Tony Boselli, propr.  Anthony Boselli Jr. – giocatore di football americano statunitense

Altro
Governo Boselli – governo del Regno d'Italia
Palazzo Boselli – edificio di Parma